Botànica: jacint (Hyacinthus), gènere de plantes amb flor de la família Hyacinthaceae.
 Mitologia: Jacint (mitologia).
 Geologia: Mineral, varietat de zircó transparent.
 Topònim: Sant Jacint de Bussanya, capella de la masia de Bussanya (Moià, Bages).
 Biografies:
 Jacint de Cracòvia (Kamień Śląski, Polònia, 1185 - Cracòvia, 1257), sant d'origen polonès.
 Jacint (bisbe d'Urgell) (672 - 680), bisbe d'Urgell.
 Jacint Alegre i Pujals (Terrassa, 1874 - Barcelona, 1930), sacerdot jesuïta.
 Jacint Arxer i Bussalleu (Arenys de Mar, 1877 - 1964), cronista i mestre.
 Jacint Barrera i Arenas (Teià, 1852 - 1932), professor, naturalista, meteoròleg i farmacèutic català 
 Jacint Boada i Casanoves (Terrassa, 1772 - Montserrat, 1859), mestre de capella, organista, compositor i monjo benedictí.
 Jacint Barrau i Cortès (Reus, 1810), mecànic i inventor català
 Jacint Carrió i Vilaseca (Manresa, 1916 - 2000), militant d'Estat Català i d'ERC.
 Jacint Feliu Domènech i Sastre (Barcelona, 1802 – 1863), polític, financer i advocat.
 Jacint Dunyó i Clarà (Badalona, 1924 - 1982), historiador, periodista i cooperativista.
 Jacint Josep Fontanet i Llebrés (Lloret, 1706 - Mancor de la Vall, 1762).
 Jacint Gayet, compositor català de la segona meitat del .
 Jacint Labaila i González (València, 1833 - 1895), poeta i escriptor valencià.
 Jacint Laporta i Mercader (Sants, 1854 - Barcelona, 1938), metge i escriptor en llengua catalana.
 Jacint Morató i Soler (Vic, 1683 — Solsona, 1736), escultor i arquitecte català 
 Jacint Maria Mustieles i Perales de Verdonces (València, 1887 - Barcelona, 1948), poeta valencià.
 Jacint Orfanell (La Jana, 1578 - Nagasaki, 1622), frare dominic i missioner al Japó on va morir màrtir.
 Jacint Rigau-Ros i Serra (Perpinyà, 1659 - París, 1743), pintor rossellonès.
 Jacint Ros i Hombravella (Barcelona, 1934), economista i polític català 
 Jacint Salvadó i Aragonès (Mont-roig del Camp, 1892 - Le Castellet, França, 1983), pintor català
 Jacint Sarrado i Lladós (Tírvia, 1852 - Sort, 1941).
 Jacint Sorts o Jacint Miquel i Sorts (Manresa, ? - 1767) escultor manresà.
 Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, 1845 – Vallvidrera, 1902) poeta català màxim exponent de la Renaixença.
 Jacint Vergés Gilabert (Reus, 1866-1900), músic reusenc.
 Jacint Vilardaga i González (Berga, 1943), advocat i polític català
 Jacint Vilardaga i Cañellas (Berga, 1856 - Barcelona, 1936), jurisconsult i historiador català
 Jacint Vilosa (? - Cambrils, 1640), noble i militar català 
 Francesc Jacint de Savoia (Torí, Savoia, 1632 - 1638), duc de Savoia (1637-38).
 Jeroni Jacint Espinosa (Cocentaina, 1600 - València, 1667), pintor barroc valencià.
 Miscel·lània:
 Estació de Jacint Verdaguer, estació del metro de Palma.
 Guacamai jacint (Anodorhynchus hyacinthinus), espècie guacamai.